Склад збірної Швейцарії на чемпіонаті світу 2006 

Докладніше… 

Швейцарія
С 2006